EBE steht für:

 East Blues Experience, deutsche Bluesrock-Band
 Einzelbetriebserlaubnis für Fahrzeuge
 Entsorgungsbetriebe Essen
 Erhöhtes Beförderungsentgelt, siehe Beförderungserschleichung_(Deutschland) #Fahrpreisnacherhebung
 Explorer Belt Expedition, Veranstaltung von Pfadfinderverbänden, siehe Explorer Belt 

EBE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ebersberg
 Polen: Powiat Bełchatowski in der Woiwodschaft Łódź

Ebe steht für:
 Ebe (Wind), Wind in der alakulischen Steppe in Kasachstan

Ebe ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhart Ebe (1881–1949), deutscher Bildhauer
 Gustav Ebe (1834–1916), deutscher Architekt und Architekturtheoretiker
 Sofie Schieker-Ebe (1892–1970), deutsche Schriftstellerin

Abkürzung